Amphinome anatifera är en ringmaskart som beskrevs av Krishnamoorthi och Daniel 1950. Amphinome anatifera ingår i släktet Amphinome och familjen Amphinomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
anatifera